Pépin ist der Familienname folgender Personen:

 Clermont Pépin (1926–2006), kanadischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Jean Pépin (1924–2005), französischer Philosophiehistoriker
 Jean-Luc Pépin (1924–1995), kanadischer Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker der Liberalen Partei Kanadas
 Edouard Guillaumin, genannt Pépin (1842–1927), französischer Karikaturist und Zeichner

Siehe auch:
 Pépin-Test
 Kap Pépin, Kap an der Küste des Adélielands, Antarktika
 Pepin
 Pippin